Governo Kohl può riferirsi a cinque governi della Repubblica Federale Tedesca guidati da Helmut Kohl:
Governo Kohl I, in carica dal 4 ottobre 1982  al 29 marzo 1983;
Governo Kohl II, in carica dal 30  marzo 1983  all'11 marzo 1987;
Governo Kohl III, in carica dal 12  marzo 1987  al 18 gennaio 1991;
Governo Kohl IV, in carica dal 18  gennaio 1991 al 17 novembre 1994;
Governo Kohl V, in carica dal 17  novembre 1994  al 25 ottobre 1998.